Antonino Occhiuto (1912-2005) – economista e ragioniere italiano
Mario Occhiuto (1964) – architetto e politico italiano
Roberto Occhiuto (1969) – politico italiano, fratello di Mario